Borgia se poate referi la:

Borgia (Calabria) un orășel din regiunea Catanzaro, provincia Calabria, Italia
Borgia (serial TV)
Familia Borgia, Borgia în italiană sau Borja în spaniolă un nume de familie de nobili care provin din sudul regiunii Aragon și Valencia. Această familie vine la putere în Italia prin secolul XV. Ascensiunea familiei pe arena politică a culminat în timpul papilor Borgia Kalixt III. (1455–1458) și Alexander VI. (1492–1503) care are a avut nenumărate metrese. In opera lui Machiavelli, Cesare Borgia și controversata Lucreția Borgia sunt printre cele mai cunoscute figuri din timpul Renașterii. După moartea lui Alexandru VI. în anul 1503 scade considerabil influența politică a familiei. In anul 1644 devine fiul lui Isabella unul dintre descendenții familiei Borgia papă sub numele de Papa Inocențiu al X-lea.

Vezi și 
 Borcea (dezambiguizare)